Lelang bezeichnet:

 Lelang (Sermata), eine Stadt auf der indonesischen Insel Sermata
 Lelång, ein See in der schwedischen Provinz Dalsland
 Lelang-Kommandantur, eine chinesische Kommandantur auf der koreanischen Halbinsel zwischen 108 v. Chr. bis 313 n. Chr.